De Grand Prix-wegrace van Italië 1997 was de vierde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1997. De race werd verreden op 18 mei 1997 op het Circuit Mugello nabij Barberino di Mugello, Italië.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

500 cc

250 cc

125 cc

1997
Italië